Ел Хонуко има више значења:

 Ел Хонуко, Тинг Лоја (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хонуко (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хонуко (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хонуко (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хонуко (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хонуко (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику